ie Internationale Eishockey-Föderation veranstaltete im Jahre 2006 die 70. Eishockey-Weltmeisterschaften.

Turniere im Überblick 

Die 70. Weltmeisterschaften der Herren fanden zu folgenden Terminen und an folgenden Orten statt:
 Weltmeisterschaft: 5. bis 21. Mai 2006 in Riga (Lettland)
 Division I, Gruppe A: 24. bis 30. April 2006 in Amiens (Frankreich)
 Division I, Gruppe B: 23. bis 29. April 2006 in Tallinn (Estland)
 Division II, Gruppe A: 27. März bis 3. April 2006 in Sofia (Bulgarien)
 Division II, Gruppe B: 3. bis 9. April 2006 in Auckland (Neuseeland)
 Division III: 24. bis 29. April 2006 in Reykjavík (Island)

Wie im Vorjahr nahmen an diesen Welttitelkämpfen wieder 45 Mannschaften teil.

Bei den Frauen fanden 2006 – genauso wie 1998 und 2002 – wegen der Olympischen Spiele keine Weltmeisterschaften statt.

Die Weltmeisterschaft der U20-Junioren fand vom 26. Dezember 2005 bis zum 5. Januar 2006 in Vancouver, Kelowna und Kamloops (Kanada) statt.

 Division I, Gruppe A: 11. bis 17. Dezember 2005 in Bled, Slowenien
 Division I, Gruppe B: 12. bis 18. Dezember 2005 in Minsk, Belarus
 Division II, Gruppe A: 12. bis 18. Dezember 2005 in Bukarest, Rumänien
 Division II, Gruppe B: 10. bis 16. Januar 2006 in Belgrad, Serbien und Montenegro
 Division III: 3. bis 9. Januar 2006 in Kaunas, Litauen

Die Weltmeisterschaft der U18-Junioren fand vom 12. bis 22. April 2006 in Halmstad und Ängelholm (Schweden) statt.

 Division I, Gruppe A: 3. bis 9. April 2006 in Miskolc, Ungarn
 Division I, Gruppe B: 3. bis 9. April 2006 in Riga, Lettland
 Division II, Gruppe A: 2. bis 8. April 2006 in Bozen und Meran, Italien
 Division II, Gruppe B: 19. bis 25. März 2006 in Elektrenai und Kaunas, Litauen
 Division III: 13. bis 20. März 2006 in Metula, Israel

Hierbei galt die Weltmeisterschaft der Division I in Riga als organisatorische Generalprobe für die A-Weltmeisterschaft im gleichen Land.

 
WM